Pratânia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pratânia (ort), São Paulo, 
 Pratânia (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar